Жозе I Португалски (Лисабон, 6. јун 1714- Лисабон, 24. фебруар 1777) је био краљ Португалије. Био је син Жоаоа V и Марија Ане од Аустрије.

Породично стабло 

Рођени 1714.
Умрли 1777.
Династија Браганса
Краљеви Португалије